Résultats détaillés de l'édition 1886 du tournoi de tennis US National Champ’s.

Palmarès

Simple messieurs

Challenge round

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

1886
US Open
US Open
Compétition de tennis à Newport (Rhode Island)
1886 aux États-Unis
Août 1886